

Patronymes 
 Artaud de Reims (?-961), archevêque de Reims  ;
 Artaud ( — 1058), évêque de Grenoble ;
 Jean Artaud (?-1335), évêque de Nice (1329-1334), évêque de Marseille (1334-1335) ;
 Artaud, évêque de Rennes de 1349 à 1354 ;
 Joseph Artaud-Blanval (1743-1810), négociant et homme politique français ;
 François Artaud (1767-1838), archéologue français ;
 Alexis-François Artaud de Montor (1772-1849), érudit français ;
 Nicolas Artaud (parfois "M. Artaud", 1794-1861), universitaire et traducteur français ;
 Adrien Artaud (1859-1935), homme politique ;
 Antonin Artaud (1896-1948), écrivain français ;
 Yvonne Artaud (1924-), éthologue, éducatrice française ;
 Denise Artaud (1930-2011), historienne française ;
 Pierre-Yves Artaud (1946-), flûtiste classique français ;
 Boris Artaud (1990-), tireur sportif français.

Musique 
 Artaud (1973), album du musicien argentin Luis Alberto Spinetta

Prix littéraire 
 Prix Antonin-Artaud

Homonymie de patronyme